Га́ево и Гаёво — название населённых пунктов:

Латвия 
 Гаево — село в Пилдской волости Лудзенского края.

Россия 
 Гаево — посёлок в Гурьевском районе Калининградской области.
 Гаево — село в Фатежском районе Курской области.
 Гаево — деревня в Марёвском районе Новгородской области.
 Гаево — деревня в Пустошкинском районе Псковской области.
 Гаево — село в Алапаевском муниципальном образовании Свердловской области.
 Гаево — деревня в Жарковском районе Тверской области.
 Гаево — село в Каслинском районе Челябинской области.

См. также 
 Гаев
 Гаевое
 Гаева